Bellestar puede referirse a:

Toponimia
 Bellestar pueblo del Alto Urgel del municipio de Montferrer i Castellbò.
 Bélesta (Pirineos Orientales) o Belhestar o Bellestar de la Frontera, municipio de la comarca de la Fenolleda, en el departamento francés de los Pirineos Orientales.
 Bellestar pueblo del municipio de Graus.
 Bellestar del Flumen, locaalidad del municipio de Huesca.
 El Ballestar, entidad local menor del municipio de Puebla de Benifasar.